Mètrica FRW (de l'acrònim dels noms dels autors Friedmann-Robertson-Walker), solució mètrica de les equacions de camp d'Einstein
 Frw també és l'abreviació del Franc ruandès, moneda oficial de Ruanda